19-й полк может означать:

Пехотные полки 
 Костромской 19-й пехотный полк (Российская империя)
 19-й егерский полк (Российская империя)
 19-й Вирджинский пехотный полк (США)
 19-й Нью-Йоркский пехотный полк (США)
 19-й пехотный полк (Австро-Венгрия)
 19-й бенгальский туземный пехотный полк (Британская империя)
  (Польша)

Стрелковые полки 
 19-й стрелковый полк (Российская империя) 
 Сибирский 19-й стрелковый полк (Российская империя)
 Туркестанский 19-й стрелковый полк (Российская империя) — наименование Кинбурнского 7-го драгунского полка с 1882 по 1909 годы.
 19-й Петропавловский стрелковый полк (белогвардейская Сибирская армия) — в составе 5-й Сибирской стрелковой дивизии 2-го Степного Сибирского корпуса
 19-й гвардейский стрелковый полк (СССР) — в составе 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени Панфилова.
 19-й запасный полк (СССР) — преобразован в 666-й стрелковый полк, затем в 13-й гвардейский стрелковый полк.
 19-й гвардейский механизированный полк (СССР)

Кавалерийские полки 
 19-й гусарский полк (Российская империя)
 19-й Бугский уланский полк (Российская империя)
 Архангелогородский 19-й драгунский полк (Российская империя)
 Кинбурнский 19-й драгунский полк (Российская империя)

Танковые полки 
 19-й Чертковский танковый полк (СССР)

Артиллерийские полки 
 19-й гвардейский пушечный артиллерийский полк (СССР)
 19-й гвардейский миномётный полк (СССР)
 19-й артиллерийский полк (Великобритания)

Авиационные полки 
 19-й истребительный авиационный полк (СССР)
 19-й гвардейский истребительный авиационный полк (СССР)
 19-й гвардейский бомбардировочный авиационный Рославльско-Катовицкий Краснознамённый полк (СССР) — в составе 8-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия
 19-й истребительный авиационный полк Тихоокеанского флота (СССР)
 19-й запасной истребительный авиационный полк (СССР)

Другие полки 
 19-й полк РХБ защиты — формирование Войск РХБ защиты Вооружённых сил Российской Федерации.
 19-й полк охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины (в 1995—2014 годах — 19-й специальный моторизованный полк Внутренних войск МВД Украины).